Русев — болгарская фамилия.

Известные носители:
 Русев (настоящее имя Мирослав Барняшев; род. 1985) — болгарский рестлер.
 Русев, Георги (1928—2011) — болгарский актёр.
 
 Русев, Красимир Иванов (род. 1983) — болгарский шахматист, гроссмейстер (2009).
  (род. 1956) — болгарский футболист, тренер.
 Русев, Руси Христов (1887—1945) — болгарский военачальник, генерал от артиллерии (1944), военный министр (1943—1944).
 Русев, Свилен (1914—1944) — болгарский студент, партизан времён Второй мировой войны.
 Русев, Светлин (1933—2018) — болгарский художник и иконописец, профессор, коллекционер живописи.
 Русев, Тончо (1932—2018) — болгарский музыкант и композитор.
 Русев, Янко (род. 1958) — болгарский тяжелоатлет.

См. также 
 Русеф, Дилма (род. 1947) — 36-й президент Бразилии.